Marokanska nogometna reprezentacija (arapski: منتخب المغرب لكرة القدم‎, nadimak: أسود الأطلس Lavovi Atlasa) predstavlja Maroko u sportu nogometu. Pobjednici su Afričkog kupa nacija 1976. godine. Bili su prva afrička ekipa koja je pobijedila u grupi na Svjetskom prvenstvu, i to su uradili 1986. godine, završivši ispred Portugala, Poljske, i Engleske. Poznati su i po ispadanju iz grupne faze natjecanja u roku od dvije minute i to na Svjetskom prvenstvu 1998. Slava marokanske reprezentacije se vratila 2012. godine kada su na Arapskom kupu nacija 2012. pobijedili Libiju u finalu. Plasmanom u polufinale Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, Maroko je postala prva momčad s afričkog kontinenta kojoj je to uspjelo.

Domaći stadion 
Marokanska nogometna reprezentacija tradicionalno koristi stadion "Prince Moulay Abdellah" (Rabat) i stadion "Mohamed V." (Casablanca) kao njihov glavni stadion, ali nedavno su počeli koristiti i stadion "Marrakech" (Marrakech). To je stadion gdje je reprezentacija odigrala svoje posljednje utakmice.

Rezultati s Afričkog kupa nacija

1957. – Nisu sudjelovali
1959. – Nisu sudjelovali
1963. – Nisu se kvalificirali
1965. – Nisu sudjelovali
1968. – Nisu sudjelovali
1970. – Nisu se kvalificirali
1972. – Prvo kolo
1974. – Nisu sudjelovali
1976. –  Prvaci
1978. – Prvo kolo

1980. –  Treće mjesto
1982. – Nisu se kvalificirali
1984. – Nisu se kvalificirali
1986. – Četvrto mjesto
1988. – Četvrto mjesto
1990. – Nisu se kvalificirali
1992. – Runda 1
1994. – Nisu se kvalificirali
1996. – Nisu se kvalificirali
1998. – Četvrtfinalisti

2000. – Prvo kolo
2002. – Prvo kolo
2004. –  Drugo mjesto
2006. – Prvo kolo
2008. – Prvo kolo
2010. – Nisu se kvalificirali
2012. – Prvo kolo
2013. – Prvo kolo
2015. – Diskvalificirani
2017. – Zabrana sudjelovanja
2019. – Osmina finala
2021. – Četvrtfinale

Trenutačni sastav 
Marokanski izbornik objavio je konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2022. 10. studenog 2022. Šest dana kasnije Anass Zaroury zamijenio je ozlijeđenog Aminea Harita.

Nastupi i golovi zadnji put su ažurirani 27. rujna 2022. nakon utakmice protiv Gruzije.

Izbornici

Dobavljači opreme

Izvori 

Maroko
Nogomet u Maroku
Nogomet